Union Depot (film, 1932), film uit 1932 van Alfred Green
Union Depot (Colorado), spoorwegstation
Union Depot (El Paso), spoorwegstation in El Paso, Texas
Union Depot (Oklahoma), spoorwegstation in Oklahoma
Union Depot (Michigan), spoorwegstation in Michigan